Срем:

 Срем — плодородный участок Среднедунайской низменности между реками Дунай и Сава.
 Срем — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Тополовград. 
 «Срем» — сербский футбольный клуб из города Сремска-Митровица.